Il nome Teatro Giotto si riferisce a vari teatri:

 Teatro Giotto a Borgo San Lorenzo

 Teatro Giotto a Vicchio